

Geografia

Austria 
 Helfenberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Helfenberg – dzielnica Drezna

Osoby 
 Heinrich von Helfenberg – austriacki biskup

Inne 
 Ruiny zamku Helfenberg koło Velburga